Поппендорф (нем. Poppendorf) — топоним.

 Поппендорф (Штирия) — коммуна в Австрии, в федеральной земле Штирия.
 Поппендорф (город) — коммуна в Германии, в земле Мекленбург-Передняя Померания.

См. также 
 Поппендорф (Община Маркерсдорф-Хайндорф)